«Короткий отпуск» (, ) — совместная испанско-итальянская мелодрама режиссёра Витторио Де Сики по произведению Родольфо Сонего. Премьера фильма состоялась 14 августа 1973 года.

Сюжет 
Нелегко живётся Кларе Матаро, матери троих сыновей, вместе с мужем-калекой Франко и его родственниками в полуподвале миланского дома. Однажды её блёклая жизнь круто меняется, когда врачи обнаруживают у неё туберкулёз и прописывают поездку в санаторий в Итальянские Альпы. В санатории она встречает Луиджи, молодого механика, с которым она познакомилась в клинике в Милане, и между ними закручивается бурный роман. Но всё хорошее быстро заканчивается. Выздоровев, Клара вынуждена вернуться в дыру, откуда она на короткое время смогла вырваться.

В ролях 

 Флоринда Болкан — Клара Матаро
 Ренато Сальватори — Франко Матаро, её муж
 Даниэль Квено — Луиджи, любовник Клары
 Хосе Мария Прада — доктор Чиранни
 Тереза Джимпера — Джина
 Уго Бланко — деверь
 Джулия Пенья — Эдвига
 Миранда Кампа — Гуидотти, медсестра
 Анджела Кардиле — Рыжая ()
 Анна Карена — свекровь
 Моника Гуэрриторе — Мария
 Мария Мицар — Гарин, медсестра
 Алессандро Романацци — сын
 Адриана Асти — Сканциани
 Энрико Барони
 Эдда Конти
 Лия Джованнелла
 Франка Маццони
 Джампаоло Росси
 Луиджи Антонио Гуэрра
 Марио Гарриба
 Гаэтано Аморозо (нет в титрах)
 Кристиан Де Сика — Мариани, юноша в поезде (нет в титрах)
 Франческо Роччиола (нет в титрах)
 Винченцо Роччиола (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Витторио Де Сика
 Сценаристы: Чезаре Дзаваттини, Рафаэль Дж. Сальвия (нет в титрах)
 Продюсеры: Марина Чиконья, Артур Кон
 Оператор: Эннио Гварньери
 Композитор: Мануэль Де Сика
 Монтажёр: Франко Аркалли
 Художник-постановщик: Луиджи Скаччианоче
 Художник по костюмам: Надя Витали
 Гримёры: Алессандро Якопони, Джулио Мастрантонио
 Звукорежиссёр: Альваро Орзини

Награды и номинации 
 1973 — премия «Давид ди Донателло», «Европейский Давид» - Витторио Де Сика.
 1974 - премия «Golden Goblets» (Италия) лучшей актрисе - Адриана Асти.
 1974 — Итальянская ассоциация кинокритиков: серебряная лента лучшей актрисе второго плана — Адриана Асти.
 1975 — приз Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса лучшей актрисе — Флоринда Болкан.
 1975 - Национальный совет кинокритиков США: фильм вошёл в пятёрку лучших фильмов на иностранном языке.
 1975 - номинация на премию Сообщества кинокритиков Нью-Йорка лучшей актрисе - Флоринда Болкан.

Интересные факты 
По словам продюсера Артура Кона на роль Клары Матаро просились Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Джейн Фонда.

См. также 
 Повелитель приливов
 Бесстрашный (фильм, 1993)
 Возвращение домой (фильм, 1978)
 Дети меньшего бога (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Review by David Gurevich
 This was De Sica’s penultimate film and his last film released in America
 Review by Nora Sayre

Экранизации произведений Родольфо Сонего
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы Италии 1973 года